Badia di Santa Maria a Firenze, nota come Badia Fiorentina
 Badia di Santa Maria a Vernio